Afzal Khan Khattak (1635-1694) – poeta e scrittore afghano
 Habibullah Khan Khattak (1913-1994) – militare pakistano
 Khushal Khan Khattak (1613-1689) – poeta e scrittore afghano
 Masood Sharif Khan Khattak (1950) – politico pakistano
 Muhammad Aslam Khan Khattak (1908-2008) – politico e diplomatico pakistano
 Nasrullah Khan Khattak (1923-2009) – politico pakistano